El Condado de Champaign es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Champaign (Illinois)
 Condado de Champaign (Ohio)

nl:Champaign